BRX steht für:
 Flughafen María Montez (IATA-Code), Flughafen in der Dominikanischen Republik
 Bahrain Raid Xtreme, ein britisch-bahrainisches Ralleyteam

brx steht für:
 Bodo (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache in Indien

Abkürzung